Мужская национальная сборная Нидерландов по кёрлингу — представляет Нидерланды на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Нидерландов (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Женская сборная Нидерландов по кёрлингу
 Смешанная сборная Нидерландов по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Нидерландов по кёрлингу

Ссылки 
 Нидерланды -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Нидерландов

Нидерланды
Кёрлинг в Нидерландах
Кёрлинг